Dargaud peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges Dargaud (1911-1990), éditeur français de bandes dessinées ;

 Vinnie Dargaud (né en 1988), acteur français.

Entreprises 
 Groupe Dargaud ;
 Dargaud ;
 Dargaud Benelux ;
 Dargaud Publishing International ;
 Dargaud Média.